

Ok 
Ok, filozófiai fogalom

Ok, koreai név
Ok, Talvin Singh tabláművész debütáló lemeze

OK 
 OK, angol betűszó (’rendben’)
 OK, az Amerikai Egyesült Államok tagállama, Oklahoma rövidítése